Andy Scott peut désigner :
 Andy Scott (1949-), un ingénieur du son britannique ;
 Andy Scott (1955-2013), un homme politique canadien.